Bobry w akcji () – amerykański serial animowany wyemitowany w latach 1997-2001.

Fabuła 
Dwaj bobrzy bracia, Norbert i Daggett, opuszczają swój rodzinny dom. Mimo pokrewieństwa, bardzo się od siebie różnią i życie pod jednym dachem nie będzie dla nich łatwe.

Odcinki 
W polskiej telewizji serial był emitowany na kanałach Canal+, Fantastic i MiniMax.

Premiery w Polsce:
 Canal+
 I seria - 24 listopada 1997 r.
 II i III seria - 4 stycznia 2000 r.
 Fantastic
 I seria - kwiecień 2001 r.
 MiniMax (ZigZap)
 I seria - 14 października 2002 r.
 II i III seria - 2003 r.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Filmy o bobrach
Programy telewizji Nickelodeon
Seriale telewizyjne emitowane od 1997
Seriale telewizyjne zakończone w 2001